Pulo Pisang (Peusangan), een plaats in Indonesië
Pulo Pisang (Pidie), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing